Валлентин () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Валлентин, Игнатий (1852—?) — австрийский физик. 
 Валлентин, Герман (1872—1945) — немецкий актёр.
 Валлентин, Максим (1904—1987) — немецкий актёр, режиссёр, театральный деятель.
 Валлентин, Рихард (1874—1908) — немецкий режиссёр.